Мохо:
 Мохо — вымерший род певчих птиц семейства гавайских медососов;
 Мохо — сокращенное название Поверхности Мохоровичича, являющейся разделительной границей между земной корой и мантией;
 Мохо — традиционный соус кухни Канарских островов.